Obhájcem titulu byl švédsko-australský pár Jonas Björkman a Patrick Rafter, který do turnaje nezasáhl pro neúčast Raftera. Björkman tak vytvořil pár ze Zimbabwanem Byronem Blackem.

Vítězem se stala jihoafricko-americká pátá nasazená dvojice Ellis Ferreira a Rick Leach, která ve finále zdolala po pětisetové bitvě zimbabwsko-australské turnajové osmičky Wayna Blacka s Andrew Kratzmannem až 18–16 v rozhodující páté sadě.

Nasazené páry 
  Sébastien Lareau /  Leander Paes (1. kolo)
  Mark Woodforde /  Todd Woodbridge (semifinále)
  Byron Black /  Jonas Björkman (2. kolo)
  Alex O’Brien /  Jared Palmer (semifinále)
  Ellis Ferreira /  Rick Leach (vítězové)
  David Adams /  John-Laffnie de Jager (2. kolo)
  Jeff Tarango /  Daniel Vacek (1. kolo)
  Wayne Black /  Andrew Kratzmann (finále)
  Olivier Delaître /  Fabrice Santoro (1. kolo)
  Piet Norval /  Kevin Ullyett (2. kolo)
  Jiří Novák /  David Rikl (čtvrtfinále)
  Nicklas Kulti /  Mikael Tillström (3. kolo)
  Donald Johnson /  Cyril Suk (odstoupili)
  Martin Damm /  Max Mirnyj (3. kolo)
  Wayne Ferreira /  Jevgenij Kafelnikov (3. kolo)
  David Macpherson /  Peter Nyborg ''(3. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Reference 

 Pavouk čtyřhry mužů Australian Open 2000  na www.itftennis.com

Australian Open 2000